Foxtrot (album), een muziekalbum van Genesis
Foxtrot (dans), een stijldans
Foxtrot (musical), een musical van Annie M.G. Schmidt
Foxtrot, een klasse van Russische dieselduikboten
Het woord uit het NAVO-spellingsalfabet voor de letter "F"
 Foxtrot (film), een Israëlisch-Duits-Frans-Zwitserse film uit 2017

Zie ook:
Slowfox, stijldans die vroeger foxtrot werd genoemd
Quickstep (dans), stijldans die tegenwoordig ook wel foxtrot wordt genoemd
Foxie foxtrot, single van Nico Haak op basis van de dans foxtrot